La stazione di Brindisi Centrale è la principale stazione ferroviaria di Brindisi e della sua provincia. Si trova in Piazza Francesco Crispi, nel centro della città.

Storia

La stazione nasce nel 1864 in una zona all'epoca in piena espansione. Costruita come una tipica stazione di transito, l'impianto rimase scalo terminale della ferrovia Adriatica fino al 15 febbraio 1866, giorno in cui venne aperto il tronco Brindisi-Lecce.

Strutture e impianti

La stazione presenta cinque binari e risultava collegata con la soppressa stazione di Brindisi Marittima. Inoltre, è presente un fascio di binari dedicati al servizio merci.

Servizi
La stazione dispone di:
  Bar
  Biglietteria a sportello
  Biglietteria automatica
  Negozi
  Servizi igienici

Note

Altri progetti 

Brindisi